Котекпан (cotecpan) — титул володаря майя Юкатану зі столицею в Майяпані. Впроваджено близько 1236 року. Існував за часи гегемонії Кокомів до 1441 року.

Походження 
Усі дослідники погоджуються, що титул котекпан має походження з Центральної Америки. Разом з тим одні вважають його науатланським, інші — тольтекським. Перекладається також по-різному «той, хто у домі володар», «мешканець палацу», «людина над усіма».

Існування 
Запроваджено в часи панування Кокомів у Майяпані. Напевне, відбулося після відродження Майяпанського союзу під егідою Майяпану та при гегемоні Кокомів на Юкатані. Цим підкреслювався особливий статус володарів Майяпану. За деякими відомостями, першим, хто прийняв титул котекпана був Кеуель Коком. 

Він належав лише представникам династії Кокомів, існував під час панування цієї династії в Майяпані. Після повалення влади Кокомів у 1441 році титул котекпана було скасовано.

Джерела 
 Сообщения из Юкатана//Перевод и комментарии: Талах В. Н., Украина, Киев, 2014.
 Державний устрій майя

Цивілізація мая